Jaroslav Kuneš může být:

 Jaroslav Kuneš (herec) (* 1939) – český herec
 Jaroslav Kuneš (tanečník) (* 1972) – český tanečník